Basilique Sainte-Marie peut faire référence à :
 Basilique Sainte-Marie-Majeure, Rome, Italie ;
 Basilique Sainte-Marie-du-Trastevere, Rome, Italie ;
 Basilique Sainte-Marie-des-Anges, Assise, Italie ;
 Basilique Sainte-Marie, Kevelaer, Allemagne ; 
 Basilique Sainte-Marie de Cracovie, Pologne ; 
 Basilique Sainte-Marie-des-Anges, Geelong, Australie.

Voir aussi 
 
 
 

~
Marie